Рёю Кобаяси (; 8 ноября 1996, Хатимантай, Япония) — японский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 2022 года на нормальном трамплине, первый в истории Японии обладатель Кубка мира (сезон 2018/19). Третий прыгун в истории прыжков с трамплина после Свена Ханнавальда и Камиля Стоха, который завоевал Большой шлем, выиграв все этапы Турне четырёх трамплинов в 2019 году.

Младший брат японского прыгуна с трамплина Дзюнсиро Кобаяси.

Биография 
Дебютировал в Кубке мира 2015/16 23 января в Закопане (Польша) в командных соревнования, где сборная Японии заняла 8-е место. Первые очки в зачёт Кубка мира получил 24 января 2016 года там же, став 7-м.

18 ноября 2018 года Рёю впервые попал в число призёров на этапе Кубка мира в Висле. Дебютная победа пришла к нему на следующем этапе в финском городе Рука, где он выиграл дважды.

Участвовал в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где занял 7-е место в индивидуальных соревнованиях на нормальном трамплине и 10-е место на большом трамплине, а в командном турнире занял 6-е место. В том же году перед Олимпиадой принимал участие в чемпионате мира по полётам, на котором стал 16-м в личном первенстве.

На Турне четырёх трамплинов в сезоне 2018/19 японец стал третьим прыгуном за всю историю соревнований, которому удалось победить на всех четырёх этапах и завоевать главный трофей. 

Первым из неевропейских спортсменов стал обладателем Кубка мира (сезона 2018/19).

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, Рею во второй день соревнований 6 февраля 2022 года в индивидуальных прыжкам со среднего трамплина завоевал золотую олимпийскую медаль.

Победы на этапах Кубка мира (19)

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с трамплина Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года